Nghĩa Hòa (Bắc Giang) een xã in het district Lạng Giang, Vietnamese provincie Bắc Giang
 Nghĩa Hòa (Gia Lai), een xã in het district Chư Păh, Vietnamese provincie Gia Lai
 Nghĩa Hòa (Nghệ An), een thị xã in het district Thái Hòa, Vietnamese provincie Nghệ An